Voices kan syfta på:

 Voices (låt) – en låt som framfördes av Tusse och som vann Melodifestivalen 2021
 Voices (musikalbum av Hall & Oates) – ett musikalbum från 1980 av Hall & Oates, se 
 Voices (musikalbum av Vangelis) – ett musikalbum från 1995 av Vangelis, se 
 Voices from the FIFA World Cup – ett samlingsalbum och det officiella musikalbumet till Världsmästerskapet i fotboll 2006